La Cinquième Colonne est le onzième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey
 Couleurs : Julie Carle

Synopsis 
Engagé au sein des brigades internationales, Louis doit tenter de déjouer un complot.

Publication

Éditeurs 
 Glénat (Collection Vécu) (1995 - première édition) 
 Glénat (Collection Vécu) (1995) 

Louis la Guigne